Kisker ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Kisker (1812–1881), deutscher Textilfabrikant
 Caroline Kisker (* 1964), deutsche Biochemikerin
 Eduard Kisker (1850–1926), deutscher Unternehmer und Politiker
 Gustav Wilhelm Kisker (1803–1854), preußischer Jurist und Politiker
 Julius Kisker (1818–1882), deutscher Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Peter Kisker (1926–1997), deutscher Psychiater
 Klaus Peter Kisker (1932–2022), deutscher Ökonom
 Werner Kisker (1925–1983), deutscher Fußballspieler

Kisker bezeichnet außerdem:
 einen deutschen Spirituosenhersteller, siehe Kisker-Brennereien